

Команда ФК Аньян 
Оригинальное название команды: FC Anyang.

ФК Аньян участвует в чемпионате Кей-лига Челлендж (K Лига 2).

В составе команды ФК Аньян 34 игроков.

Легионеров в составе: 7 (20.6 %). Самым высокооплачиваемым игроком команды ФК Аньян является Andrigo.

Woo-Hyeong Lee — главный тренер команды ФК Аньян. Woo-Hyeong Lee провел 222 матча в рамках тренера команды ФК Аньян. Одержал 85 побед, 55 ничьих и 82 поражений. Набрано очков: 310. Количество набранных за карьеру очков показывает эффективность тренера.

Предыстория основания 
Стадион «Аньянг» в 1990-х годах был самым страстным стадионом в К-лиге, это был один из них.

2 февраля 2004 года футбольная команда «Аньян ЛГ» перенесла свою базу в Сеул, и жители Аньяна I добровольно начали создавать профессиональную команду.

И ровно девять лет спустя, 2 февраля 2013 года, ФК «Аньянг» стал гражданским клубом.

История клуба 
 2012
 Создание и поддержка Гражданского профессионального футбольного клуба
 Утверждено постановление городского совета Аньяна о создании и поддержке футбольной команды
 Допущен к участию в K League Challenge (Корейская профессиональная федерация футбола)
 Название клуба подтверждено (ФК Аньянг)

 2013
 Церемония основания ФК «Аньян» (2 февраля)
 Первая победа (7 апреля, ПРОТИВ Chungju Hummel)
 K League Challenge 5-е место (12 побед, 9 ничьих, 14 поражений)
 Приглашенный режиссер: О Гын ен | Приглашенный режиссер: Ли У Хен

 2014
 1-й и 2-й выбор клуба для болельщиков (Корейская профессиональная федерация футбола)
 Главный приз K League -Премия за совместное использование любви
 K League Challenge 5-е место (15 побед, 6 ничьих, 15 поражений)
 Инаугурация 2-го президента Пак Ен Чжо (1 ноября)

 2015
 Клуб Тонгсан К Лига 100 голов (21 марта, Хе Кен Ли, ПРОТИВ Сувон ФК)
 Всего в клубе K League 100 игр (9 сентября, против Changju Business)
 K League Challenge 6-е место (13 побед, 15 ничьих, 12 поражений)
 Инаугурация 3-го президента Ли Кан Хо (26 июня)
 Инаугурация 4-го президента Ким Ки Енга (1 ноября)
 Инаугурация второго епископа Ли Ен Мина (9 ноября)

 2016
 выбран клуб 2-го пула стадиона (Корейская профессиональная федерация футбола)
 K League Challenge 9-е место (11 побед, 13 ничьих, 16 поражений)
 Инаугурация 3-го директора Ким Чен Пиля (23 ноября)
 Инаугурация 5-го президента Сон Ки Чана (7 декабря)
 Клуб Тонгсан K Лига № 100 голевых передач (18 апреля, Ким Мин Ген, против ФК Тэгу)

 2017
 Инаугурация 6-го президента Лим Ын Чжу (20 февраля)
 Инаугурация четвертого директора Чон Чжон Уна (9 ноября)
 K League Challenge 7-е место (10 побед, 9 ничьих и 17 поражений)
 Выбранный клуб 3-го пула стадиона (Корейская профессиональная федерация футбола)
 Выбранный клуб 3rd Plus Stadium (Корейская профессиональная федерация футбола)
 Гол № 200 клуба Тонгсан К Лиги (16 апреля, Чхве Чжэ Хун против Сеул Айрленд ФК)

 2018
 K League 2 2018 6-е место (12 побед, 8 ничьих и 16 поражений)
 Инаугурация 5-го директора Ким Хен Ель (29 ноября)
 назначен 7-й президент Чан Чхоль Хек (24 декабря)
 200 игр в общей К-лиге клуба (28 мая против «Сеул Айрленд ФК»)

 2019
 K League 2 2019 3-е место (15 побед, 10 ничьих, 11 поражений)
 Гол № 300 клуба Тонгсан К Лиги (8 июля, Чо Кю Сон, сезон против Тэджон)
 Клуб Тонгсан К Лига № 200 голевых передач (22 сентября, «Паласиос», против «Сеул Ирландия»)
 Выбран клубом 1-го пула стадиона (Корейская профессиональная федерация футбола)
 выбор клуба 1st Plus Stadium (Корейская профессиональная федерация футбола)
 Выиграл 5 — ю премию Sports Marketing Awards в номинации Профессиональный спортивный клуб

 2020
 Hanawonq K League 2 2020 9-е место (6 побед, 7 ничьих, 14 поражений)
 Инаугурация 6-го епископа Ли Ю Хена (4 декабря)

 2021
 Hanawonq K League 2 2021 3-е место (17 побед, 11 ничьих, 9 поражений)
 K리그2 최초 100승(5월 5일, ВС 부천FC1995)
 400 голов в К-лиге (14 августа, «Джонатан» против «Чоннам Дрэгонз»)
 K리그2 베스트11(DF 주현우, MF 김경중, FW 조나탄)
 K League 2 Помощь Королю (DF Джу Хен Ву)

Примечания